Ghiglia ist der Familienname folgender Personen:
 Benedetto Ghiglia (1921–2012), italienischer Filmkomponist